Nagashima (長島) bezeichnet:

 einen Staudamm in Japan: Nagawado-Talsperre
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Mie: Nagashima (Mie) (eingemeindet nach Kuwana)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Nagashima (Han)
 eine Insel in der Inlandsee, Präfektur Okayama: Nagasahima (Hiroshima)

Nagashima ist der Familienname folgender Personen:

 Akihiro Nagashima (* 1964), japanischer Fußballspieler
 Hiroaki Nagashima (* 1967), japanischer Fußballspieler
 Keiichirō Nagashima (* 1982), japanischer Eisschnellläufer
 Kodai Nagashima (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Shigeo Nagashima (* 1936), japanischer Baseballspieler und -trainer
 Shinji Nagashima (1937–2005), japanischer Manga-Zeichner
 Tetsuta Nagashima (* 1992), japanischer Motorradrennfahrer
 Yū Nagashima (* 1972), japanischer Schriftsteller
 Yurie Nagashima (* 1973), japanische Fotografin und zeitgenössische Künstlerin
 Yūshi Nagashima (* 1996), japanischer Fußballspieler